Nogometni klubovi
 FK Radnik Bijeljina, Bijeljina, BiH
 FK Radnik Donji Vakuf, Donji Vakuf, BiH
 FK Radnik Hadžići, Hadžići, BiH
 FK Radnik Lipnica, Lipnica (Tuzla, BiH)